Меян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Меян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Меян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер